ИТК — аббревиатура, имеет несколько значений в различных сферах деятельности:

 ИТК — исправительно-трудовая колония, учреждение исполнения наказания в СССР.
 ИТК — Исправительно-трудовой кодекс, сборник нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере исполнения наказаний за совершённые преступления.
 Институт технической кибернетики.
 ИТК — Инструментальная транскоммуникация.
 ИТК — Казахстанская Ассоциация IT-компаний.
 ИТК — истинная температура кипения, напр. кривые ИТК нефти
 ИТК — Имущественно-технический комплекс